Osoby o tym nazwisku:
 Jan Maciej Kopecki – polski grafik i rytownik
 Józef Kopecki – polski wojskowy
 Kazimierz Kopecki – polski inżynier elektryk, poseł na Sejm
 Stefan Kopecki – polski wojskowy